Chan Chin-wei e Caroline Garcia erano le detentrici del titolo, ma la Garcia quest'anno non ha partecipato. Chan ha fatto coppia con Hsu Wen-hsin ma ha perso in semifinale.

Il doppio del torneo di tennis Caesar & Imperial Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lesley Kerkhove e Arantxa Rus che hanno battuto in finale Chen Yi e Luksika Kumkhum 6–4, 2–6, [14–12].

Teste di serie 

  Paula Kania /  Valerija Solov'ëva (semifinali)
  Chan Chin-wei /  Hsu Wen-hsin (semifinali)

  Misa Eguchi /  Mari Tanaka (quarti di finale)
  Lesley Kerkhove /  Arantxa Rus (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Caesar & Imperial Cup 2013